White Christmas (film), een film uit 1954
 White Christmas (lied), een profaan kerstlied, geschreven door Irving Berlin
 White Christmas (album)